Симоцуки:

 «Симоцуки» — японский эскадренный миноносец времён Второй мировой войны типа «Акидзуки»;
 Харука Симоцуки — японская певица и композитор.